Mansa se poate referi la:

Expresii 
 Mansa, cuvânt din limba Mandinka ce se traduce prin "regele regilor"

Localități 

 Mansa, oraș în statul Gujarat, India
 Mansa, oraș în statul Punjab, India
 Mansa, oraș în Zambia

Diverse
 MANSA, o scală utilizată pentru măsurarea calității vieții
 Mansa, o specie de viespe
 Manșă (avion), volanul unui avion

Nume de familie
Nume proprii